Olivia kan henvise til:

 Olivia – et pigenavn 
 Olivia (sanger) – en amerikansk R&B sanger 
 Olivia (tidsskrift) – et tidsskrift for tweens
Olivia (sang) – en sang af Rasmus Seebach fra 2013
 Olivia Danmark – en virksomhed ejet af svenske Team Olivia, der yder forskellige tjenesteydelser indenfor pleje og omsorg

Se også 
 Spørg Olivia, et tidligere dansk radioprogram